Samsung Handset Platform (SHP) — проприетарная платформа для мобильных телефонов с сенсорными экранами ("тачфонов"), разрабатываемая компанией Samsung Electronics.

Продукты 
Платформа установлена на следующих телефонах:
 Samsung SGH-F480 Tocco
 Samsung SGH-F490
 Samsung SGH-F700 Ultra Smart
 Samsung GT-M5650 Lindy
 Samsung GT-M8800 Pixon
 Samsung GT-M8910 Pixon12
 Samsung GT-M7600 Beat DJ
 Samsung GT-S3650 Corby
 Samsung GT-S3850 Corby II
 Samsung GT-S5230/GT-S5233 Star
 Samsung GT-S5230W/GT-S5233W Star Wi-Fi
 Samsung GT-S5230T/GT-S5233T Star TV
 Samsung GT-S5260 Star II
 Samsung GT-С6712 Star II duos
 Samsung GT-S5600 Preston
 Samsung GT-S5560 Marvel
 Samsung GT-S5620 Monte
 Samsung GT-S7070 Diva
 Samsung GT-S7550 Blue Earth
 Samsung B7722 Duos
 Samsung GT-S8000 Jet
 Samsung Star 3

Samsung Electronics
Операционные системы для мобильных устройств